Karaljok ist der Familienname folgender Personen:

 Arzjom Karaljok (* 1996), belarussischer Handballspieler
 Jauhenij Karaljok (* 1996), belarussischer Radsportler